На этой странице описывается статистика чемпионатов мира Формулы-1 по странам, в зависимости от национальной принадлежности гонщиков, принимавших в них участие. Активные гонщики Формулы-1 выделены полужирным шрифтом.

Пилоты

Очки
Приведены только страны, сумма достижений пилотов которых превысила 1000 очков.

Больше всего чемпионских титулов

Больше всего чемпионов

Больше всего побед
Приведены только топ-12 стран.

Больше всего подиумов
Приведены только топ-12 стран.

Больше всего поул-позиций
Приведены только топ-5 стран.

Больше всего первых рядов
Приведены только топ-10 стран.

Данные приведены на конец сезона-.

Больше всего быстрых кругов
Приведены только топ-10 стран.

Больше всего дублей
Приведены только топ-10 стран.

Данные приведены на конец сезона-.

Ссылки 

Списки, связанные с Формулой-1